Příjmení Kuchynka nosí tyto osobnosti:

 František Kuchynka (1848–1938), český politik, starosta Pardubic
 Josef Kuchynka, více osobností, viz rozcestník 
 Pavel Kuchynka (* 1947), český lékař, oftalmolog
 Rudolf Kuchynka (1869–1925), český historik umění
 Václav Kuchynka (1925–2020), válečný veterán, generál
 Vojtěch Kuchynka (1871–1942), český kontrabasista, sbormistr a hudební skladatel

místopisné jméno
 Kuchynka (usedlost na Vinohradech) - zaniklá usedlost, Praha 2-Vinohrady